Ilona Tatai – imprenditrice e politica ungherese
 Péter Tatai – giocatore di pallamano ungherese
 Stefano Tatai – scacchista italiano, Maestro Internazionale
 Tibor Tatai – ex canoista ungherese